Zhu Lin peut faire référence à :

 Zhu Lin (badminton) (1984-), joueuse de badminton chinoise ;
 Zhu Lin (tennis) (1994-), joueuse de tennis chinoise.

Homonymie de personnes